Okręty US Navy o nazwie USS  "William R. Rush":
 Pierwszy USS "William R. Rush" (DE-288) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowę przerwano w 1944.
 Drugi USS "William R. Rush" (DE-556) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowę przerwano w 1944.
 Trzeci USS "William R. Rush" (DD-714) był niszczycielem. W służbie w latach 1945-78.

William R. Rush